ISO 8859-3, znane także jako Latin-3, bądź „południowoeuropejskie”, jest 8-bitowym kodowaniem znaków należącym do rodziny ISO 8859. Oryginalnie zostało ono zaprojektowane do pokrycia języków, takich jak turecki, maltański i Esperanto, lecz wprowadzenie ISO 8859-9 zastąpiło ten zestaw znaków dla języka tureckiego.

Kodowanie to wciąż zachowuje popularność wśród użytkowników języka Esperanto, choć ta maleje wraz z rosnącą liczbą aplikacji obsługujących Unicode.

Tablica kodów 

Gdzie „NZ”, oznacza znak nie zdefiniowany przez standard.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-3 w Unicode.

Gdzie „ZK”, oznacza znak kontrolny.

ISO 8859-03